Грушевский сельский совет () — название сельских советов на Украине и Автономной Республике Крым:

 Грушевский сельский совет (Судак) — в городе Судак (АР Крым).
 Грушевский сельский совет (Апостоловский район) — в Апостоловском районе Днепропетровской области.
 Грушевский сельский совет (Тячевский район) — в Тячевском районе Закарпатской области.
 Грушевский сельский совет (Мироновский район) — в Мироновском районе Киевской области.
 Грушевский сельский совет (Дрогобычский район) — в Дрогобычском районе Львовской области.
 Грушевский сельский совет (Первомайский район) — в Первомайском районе Николаевской области.
 Грушевский сельский совет (Березновский район) — в Березновском районе Ровненской области.
 Грушевский сельский совет (Купянский район) — в Купянском районе Харьковской области. 

На территории Российской Федерации Грушевский сельсовет:
 Грушевский сельсовет, с 2004 село Грушевское — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в Александровском районе Ставропольского края, упразднён в 2020 году.